Pedro Alfonso (¿?, después de 1183),  miembro de la casa real del Portugal, fue hijo ilegítimo del rey Alfonso Henriques. Fue señor de Arega y Pedrógão, alcalde de Abrantes en 1179, alférez del rey entre 1181 y 1183 y el primer maestre de la Orden de Avis.

Referencias

Bibliografía 
 

Nacidos en el siglo XII
Nobles de Portugal del siglo XII
Casa de Borgoña (Portugal)
Maestres de la Orden de Avis